Bellcaire d'Empordà – gmina w Hiszpanii, w prowincji Lleida, w Katalonii
 Bellcaire d’Urgell –  gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii